Миленка Јездимировић (1952) Рођена у Бојнику. Осмогодишњу школу је почела у Орану а завршила у Земуну, где је наставила са гимназијом и била једна од најбољих ученика у току школовања. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1976. године. а после приправничког положила и судијски испит. Стекла научни назив доктора наука, 18. јула 2011. године на Универзитету Сингидунум, Београд.

У Министарству финансија радила је од 1977. до 2002. године где је и почела као приправник у сектору за буџет. Од тада па надаље све се више оспособљавала за сложене правне али и економске послове, а посебно за задатке који се односе на финансирање свих значајних фунгција републике, као и неке важније финансијске активности у градовима и општинама. Изабрана је за помоћника министра финансија Републике Србије 1998. године. Од 2002. до 2009. године радила је у Комерцијалној банци Београд. Од фебруара 2009. до децембра 2012. година била је Генерални директор и председавајући Извршног одбора у Дунав осигурању.

Чланства и признања 
 2014. Привредна комора Града Београда - Пословни савет — члан
 2010. Дунав Банка ад Београд – Председник Управног одбора 
 2009. Дунав осигурање Бања Лука — Председник Управног одбора
 2009. Удружење осигуравача Србије – члан Управног одбора
 2012. Пословни савет Привредне коморе Србије – члан
 2012. Национално удружење заштите од пожара — координатор Стручног одбора за улогу осигурања у креирању система заштите од пожара 
 2012. Национални савет за привредни опоравак Србије — члан Радне групе за банкарство и осигурање
 2012. Интеркомерц ад — Члан Управног одбора
 2007—2012. СОРС (Сусрет осигуравача и реосигуравача из бивших југословенских република Сарајево) — члан и председник Управног одбора (2012) 
 2009. Привредна комора Србије — најуспешније жене Србије, једна од три најуспешније жене

Академске активности 
 Гостујући предавач на Економском факултету у Београду (1998—2000)
 Гостујући предавач у Вишој пословној школи у Београду (1998—2000)

Обљављени радови 
 „Udžbenik javne finansije"- koautor, Univerzitet Singidunum, Beograd,  (2012)
 „Savremeni problemi javnih finansija“- Revija Singidunum’, br. 2, (2010)
 „Evropska unija između monetarne i fiskalne unije“- Časopis „Ekonomika preduzeća“, mart/april, (2012)
 „Pravne tekovine  Poglavlja 32 - Finansijski nadzor i primena finansijske unutrašnje kontrole u procesu programskog budžetiranja"-  Časopis „Savetnik", br. 27/2015 (2015)
 „Pravni  aspekti državnog budžeta"-  Časopis „Pravni informator", br.  4/2015 (2015)

Референце

Спољашње везе 
http://www.paunpress.com/user/pz.php?id=871 

Рођени 1952.
Бојничани
Доктори правних наука